Die Abkürzung KCP steht für:

 Knorr Capital Partner, ein ehemaliges Wirtschaftsunternehmen
 Karnataka Congress Party, eine ehemalige indische Partei

Abkürzung